Marizy steht für:

 Marizy (Saône-et-Loire), eine französische Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Marizy-Sainte-Geneviève, eine französische Gemeinde im Département Aisne
 Marizy-Saint-Mard, eine französische Gemeinde im Département Aisne

Marizy ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Marizy (1909–1996), katholischer Prälat, Direktor der Caritas Bremen
 Frédéric Marizy (1765–1811), französischer General der Kavallerie